Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2001 — 10-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 27 травня 2001 року у Києві на «Олімпійському» стадіоні між донецьким «Шахтарем» та київським «ЦСКА» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Примітки

Посилання 
 Кубок України 2001 — Офіційний сайт ФФУ 

2001 у футболі
2001
Футбольні змагання у Києві
Події 27 травня
Травень 2001